Los hermanos Koch son célebres por ser los propietarios a partes iguales de Koch Industries, la segunda mayor empresa privada de los Estados Unidos. Forman parte de la acaudalada familia Koch. Los hermanos son:
 David H. Koch.
 Charles G. Koch.